Гурвич(Гурвіц) — розповсюджене єврейське прізвище.

Походить від кореня Гур. Має видозмінену форму Гурвіц.

 Гурвич Леонід — американський математик, економіст, Лауреат  Нобелівської премії з економіки за 2007 рік.
 Гурвич Ірина Борисівна — український кінорежисер та сценарист.

Див. також 
 Гуревич

Єврейські прізвища